Сапин — русская фамилия.

Известные носители
 Сапин, Михаил Артёмович (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Сапин, Михаил Романович (1925—2015) — советский и российский учёный-анатом, академик РАН.